Николай Богатов:
 Богатов, Николай Алексеевич (1854—1935) — русский художник, график.
 Богатов, Николай Павлович (1923—1974) — советский танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.